Березняки — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Березняки — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Березняки — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Березняки — посёлок в Добрушском районе Гомельской области.
 Березняки — деревня в Житковичском районе Гомельской области.
 Березняки — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.
 Березняки — деревня в Петриковском районе Гомельской области.
 Березняки — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Березняки — деревня в Мядельском районе Минской области.

Казахстан 
 Березняки — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 1985 г.
 Березняки — прежнее, до 17 июня 2010 года, название села Кызылкайын Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Россия 
 Березняки — посёлок в Нижнеилимском районе Иркутской области.
 Березняки — посёлок в Елизовском районе Камчатского края.
 Березняки — деревня в Казачинском районе Красноярского края.
 Березняки — посёлок в Назаровском районе Красноярского края.
 Березняки — деревня в Варгашинском районе Курганской области.
 Березняки — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Березняки — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Березняки — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Березняки — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Березняки — деревня в Пушкинском районе Московской области.
 Березняки — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Березняки — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Березняки — посёлок в Борском районе Самарской области.
 Березняки — село в Кинель-Черкасском районе Самарской области.
 Березняки — село в Воскресенском районе Саратовской области.
 Березняки — село в составе города Южно-Сахалинск Сахалинской области.
 Березняки — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Березняки — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Березняки — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Березняки — посёлок в Еткульском районе Челябинской области.

Украина 
 Березняки — село в Решетиловском районе Полтавской области.
 Березняки — село в Хорольском районе Полтавской области.
 Березняки — село в Недригайловском районе Сумской области.
 Березняки — село в Смелянском районе Черкасской области.
 Березняки — село в Черкасском районе Черкасской области.

Реки 
 Березняки — река в России (Сахалинская область), правый приток реки Большой Такой (бассейн Охотского моря).

Железнодорожная станция 
 Березняки — остановочный пункт (бывшая станция) Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.

Разное 
 Березняки — археологический памятник, городище в Ярославской области.
 Березняки — жилой массив Киева.

См. также 
 Сельское поселение Березняки
 Березняк
 Березники (значения)